Алешко́вский — русская и еврейская топонимическая фамилия.

Известные носители 
 Алешковский, Дмитрий Петрович (род. 1985) — российский общественный деятель, журналист и медиаменеджер, сын П. М. Алешковского. 
 Алешковский, Иван Григорьевич (1888—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Алешковский, Иосиф (Юз) Ефимович (1929—2022) — советский писатель, поэт и сценарист, бард.
 Алешковский, Марк Хаимович (1933—1974) — советский историк и археолог, брат И. Е. Алешковского.
 Алешковский, Михаил Алексеевич (1918—2001) — советский актёр, народный артист Удмуртской АССР (1958).
 Алешковский, Пётр Маркович (род. 1957) — советский и российский писатель, теле- и радиоведущий, журналист, историк, археолог, сын М. Х. Алешковского.
 Алешковский, Яков Моисеевич (1872—1946) — еврейский общественный деятель, общественный раввин Киева (1904—1920).

См. также 
 Алешковский район
 Алешковский сельсовет